Колчево:

 Колчево — село, Михайловский район, Рязанская область, Россия.
 Колчево — поселок, Польша.